Ел Оскуро има више значења:

 Ел Оскуро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Оскуро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику